Суюндук — название населенных пунктов:

Казахстан 
 Суюндук — село в Курмангазинском районе Атырауской области.

Россия 
 Суюндук — деревня в Азнакаевском районе Татарстана.

Украина 

 Суюндук — до 1945 г. название села Чистоводное в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

См. также 

 Суйиндык